Atrium steht für:
 Atrium (Architektur), zentraler Raum eines Hauses in der römischen Architektur
 Innenhof in der modernen Architektur, siehe Hof (Architektur)
 viereckiger Vorhof einer Basilika, siehe Narthex
 Vorhof einer Herzkammer
 Atrium genitale, Bereich, in den männlicher und weiblicher Sexualapparat bei Plattwürmern einmünden

Atrium steht als Name für:
 Atrium (Bad Grund), Veranstaltungszentrum in Bad Grund
 Schleusenmuseum Atrium, Museum in Brunsbüttel
 Atrium (Zeitschrift), Zeitschrift für Design und Architektur 
 Atrium Verlag, Verlag in Zürich

ATRIUM ist Abkürzung für:
 Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe's Urban Memory, ein 2014 vom Europarat zertifizierter Europäischer Kulturweg, der zu Bauwerken europäischer Diktaturen im 20. Jahrhundert führt

Siehe auch
 Atriumhaus, Haus mit einem zentralen Atrium
 Weimar Atrium, Einkaufszentrum in Weimar